Yamadera bezeichnet:
 Ryūshaku-ji, buddhistischer Tempel in Japan (im Volksmund Yama-dera genannt)

Yamadera ist der Familienname folgender Personen:

 Kōichi Yamadera (* 1961), japanischer Synchronsprecher und Schauspieler
 Yusaku Yamadera (* 1997), japanischer Fußballspieler